Swinhoe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Swinhoe
 Charles Swinhoe